Meral ist ein türkischer weiblicher und männlicher Vorname mongolischer Herkunft, der Rehkitz bedeutet. Der Name kommt auch in arabischen Ländern, in Armenien, im Iran und in Israel sowie als Familienname vor. Die arabische, hebräische, armenische und persische Variante des Namens ist Maral.

Namensträger

Vorname 

 Meral Akşener (* 1956), türkische Politikerin
 Meral Al-Mer  (* 1981), syrisch-deutsche Musikerin, Journalistin und Autorin
 Meral Danış Beştaş (* 1967), türkische Politikerin
 Meral Hussein-Ece, Baroness Hussein-Ece (* 1953), britische Politikerin
 Meral Perin (* 1965), deutsch-türkische Schauspielerin

Familienname 
 Buse Meral (* 1999), türkische Schauspielerin
 Enes Meral (* 2000), deutscher Rapper, siehe Mero (Rapper)
 Gökhan Meral (* 1991), türkischer Fußballspieler
 İlker Meral (* 1971), türkischer Fußballschiedsrichter

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname